"San Francisco", versão castelhana de "São Francisco", pode significar:
Geografia
 San Francisco (California)
 San Francisco (Antioquia)
 San Francisco (Atlántida)
 San Francisco (Cundinamarca)
 San Francisco (Córdova)
 San Francisco (Guatemala)
 San Francisco (Lempira)
 San Francisco (Putumayo)
 San Francisco (Venezuela)
 San Francisco (Zulia)
 San Francisco (cidade da Venezuela)
 San Francisco (distrito de Ambo)
 San Francisco (distrito do Panamá)
 San Francisco Gotera
 San Francisco Morazán
 San Francisco Menéndez
 San Francisco Chinameca
Arte
 San Francisco, canção de Scott McKenzie.
 San Francisco, canção de Cascada.
 San Francisco, canção de Tor Endresen.
 San Francisco (filme)

Ver também